Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Rothesay Open Nottingham) van 2022 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 juni 2022 in de Engelse stad Nottingham. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Nottingham 2022. Er werd gespeeld op grasbanen.

Op grond van een beslissing van de Britse Lawn Tennis Association en de All England Club waren speelsters uit Rusland en Wit-Rusland niet als deelnemer toegelaten.

De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Johanna Konta was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het zevende reekshoofd, Beatriz Haddad Maia uit Brazilië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Amerikaanse Alison Riske in drie sets. Haddad Maia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Nottingham op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2022. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ljoedmyla Kitsjenok en Makoto Ninomiya hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Beatriz Haddad Maia en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Caroline Dolehide en Monica Niculescu in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Braziliaanse Haddad Maia had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang twaalf.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Nottingham 2022
Nottingham